Кугарчино́ () — село в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан. Административный центр Кугарчинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на реке Суша, в 25 км к северо-востоку от поселка городского типа Рыбная Слобода.

История 
Известна с 1565 - 1567 годов.  Название происходит от «күгәрчен» (тат.) — голубь. В XVIII — XIX веках жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, столярным и тележно-санным промыслами, в 50-х годах XIX века было развито плетение конской сбруи. В 1840-х годах в деревне находилось волостное правление, именовавшееся Кугарчинским. В 1885 г. в деревне было открыто татарское училище с преподаванием русского языка. В начале XX века в Кугарчино функционировали 3 мечети, школа Министерства народного просвещения, 3 мельницы, 13 мелочных лавок. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2426 десятины. До 1920 года село входило в Урахчинскую волость Лаишевского уезда Казанской губернии С 1920 в составе Лаишевского кантона  ТАССР. С 14 февраля 1927 года в Рыбно-Слободском, с 10 февраля 1935 года в Кзыл-Юлдузском, с 26 марта 1959 года в Рыбно-Слободском, с 1 февраля 1963 года в Мамадышском, с 12 января 1965 в Рыбно-Слободском районах.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Кугарчино Лаишевского уезда Казанской губернии жили 2027 человек (975 мужчин и 1052 женщины), из них 2008 мусульман.

Население

Инфраструктура 
Имеются кирпичный завод, средняя школа, дом культуры, библиотека, мечеть. Развито полеводство, мясомолочное скотоводство, овцеводство.

Примечания

Ссылки 
 Портал "Официальный Татарстан". Кугарчинское сельское поселение
 Рыбная Слобода. История родного края

Населённые пункты Рыбно-Слободского района